Santini är ett Italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adrian Santini (född 1950), chilensk-svensk poet och akademiker
 Fortunato Santini (1778–1861), italiensk präst och musiker
 Giovanni Santini (1787–1877), italiensk astronom och matematiker
 Ivan Santini (född 1989), kroatisk fotbollsspelare
 Jacques Santini (född 1952), fransk fotbollsspelare och -tränare
 Steven Santini (född 1995), amerikansk ishockeyspelare

Italienska efternamn